Carlos Ramírez Botero (Manizales, 1994), ciclista colombià de ruta
 Carlos Ramírez Zancas (Tomelloso, 1923), futbolista espanyol
 Carlos Ramírez Yepes (Medellín, 1994), ciclista colombià de BMX
 Carlos María Ramírez (1847 - 1898), periodista, assagista, narrador i polític uruguaià